Саврань — селище міського типу на південно-східному Поділлі, при злитті Савранки з Бугом, районний центр Одеської області.
 Саврань — село, Сквирський район, Київська область.
 Саврань, Савранів (хутір) — колишній присілок (прибл. друга половина XVIII — початок XIX ст.) у с. Федюківка (див.) Веселокутської волості Таращанського повіту Київської губернії.
 Саврань (Савранка) — річка в південно-східній частині Подільської височини, права притока Буга.

Див. також 
 Стратіївка#Цікаві факти
 Савранка (значення)
 Савранське — село Балтського району Одеської області;
  — середньовічний археологічний комплекс Туркестанської області Казахстану.
 Сауран — річечка, ліва притока .
 Саврай — річка